Ел Дестакаменто има више значења:

 Ел Дестакаменто (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дестакаменто (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику